Пло́щадь Октября́ — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Площадь Октября — площадь в Барнауле
 Площадь Октября — площадь в Климовске Московской области
 Площадь Октября — площадь в Электростали Московской области

См. также 
 Площадь 25 лет Октября — площадь в Каменске-Уральском Свердловской области
 Площадь 40 лет Октября — площадь в Херсоне
 Площадь 50 лет Октября
 Площадь 60 лет Октября
 Площадь Красного Октября — площадь в Челябинске
 Октябрьская площадь
 Площадь Октябрьской Революции
 Улица Октября
 Проспект Октября
 Переулок Октября